Ferulago leptocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Ferulago leptocarpa ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leptocarpa